Haboush Saleh Habou Salbukh(Dubaj, 1989. július 13. –) egyesült arab emírségekbeli labdarúgó, a Baniyas középpályása.

További információk 
National-Football-Teams profil
AG League profil

1989-ben született személyek
Egyesült arab emírségekbeli labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek